Mechtild van Nassau (dochter van Walram), jong overleden dochter van Walram II van Nassau.
 Mechtild van Nassau (-1319), dochter van Otto I van Nassau.
 Mechtild van Nassau (1280–1323), dochter van rooms-koning Adolf van Nassau.